Adam Piotrowski (1875–1937) – poseł na Sejm II Rzeczypospolitej
 Adam Piotrowski (1918–2000) – oficer Armii Krajowej